Poniżej znajduje się lista zawierająca nazwiska zapisane na Łuku Triumfalnym w Paryżu, przedstawione w 40 kolumnach, zgodnie z ich rozmieszczeniem na 4 filarach pomnika. Upamiętnionych zostało 660 osób, w większości generałów, którzy służyli w okresie I Republiki francuskiej (1792–1804) i I Cesarstwa francuskiego (1804–1815).

Podkreślone imiona oznaczają zabitych w akcji.

Filar północny 

165 nazwisk zapisanych na filarze północnym (Avenue de la Grande Armée / Avenue de Wagram)

ARMEES DU NORD・DES ARDENNES・DE LA MOSELLE・DU RHIN・DE SAMBRE ET MEUSE・DE RHIN ET MOSELLE・DE HOLLANDE・DE HANOVRE

Filar wschodni 

164 nazwisk zapisanych na filarze wschodnim (Avenue des Champs-Élysées / Avenue de Wagram)

ARMEES DU DANUBE・D’HELVETIE・DES GRISONS・DES ALPES・DU VAR・D’ITALIE・DE ROME・DE NAPLES

Filar południowy 

166 nazwisk zapisanych na filarze południowym (Avenue des Champs-Élysées / Avenue Kléber)

ARMEES DE DALMATIE・D’EGYPTE・D’ESPAGNE・DE PORTUGAL・D’ANDALOUSIE・D’ARRAGON・DE CATALOGNE・DU MIDI

Filar zachodni 

165 nazwisk zapisanych na filarze zachodnim (Avenue de la Grande Armée / Avenue Kléber)

ARMEES DES PYRENEES ORALES・DES PYRENEES OCALES・DE L’OUEST・DE RESERVE・DU CAMP DE BOULOGNE・GRANDE ARMEE

Zobacz też 
 Łuk Triumfalny w Paryżu
 Wielka Armia
 Wojny napoleońskie

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Historia Łuku Triumfalnego w Paryżu (en.)

I Cesarstwo Francuskie
Wojsko I Cesarstwa Francuskiego